Goulding heißt der Ort

 Goulding in Florida, USA

Goulding ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Goulding (* 1982), australischer Fußballspieler
 Andrzej Goulding, britischer Videodesigner
 Edmund Goulding (1891–1959), britisch-US-amerikanischer Filmregisseur
 Ellie Goulding (* 1986), britische Sängerin und Liedtexterin
 George Goulding (1885–1966), kanadischer Leichtathlet
 Grantley Goulding (1874–1944), britischer Leichtathlet
 Ruth Goulding Wood (1875–1939), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Seán Goulding (1877–1959), irischer Politiker